Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Canada.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Canada
IJslandse